Марцинкі́вський () — польське прізвище.

Відомі носії:
 Антоній Якса-Марцинківський (1823–1880) — українсько-польський літературний критик, етнограф, сатирик, перекладач і письменник.
 Марцинківський Олег Олександрович (1949) — український композитор та співак
 Марцинківський Олексій Михайлович (1915–1945) — Герой Радянського Союзу.